A 21 624-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Heves megyében. A 21-es főút és a Hatvan Nagygombos városrészére vezető 24 102-es út kereszteződésénél lévő csomópont egyik ága.

Attól a ponttól indul, ahol a 21 622-es és a 21 623-as utak nyomvonala találkozik, a 21-es főúttól nyugatra. Nyugat felé indul, majd széles ívvel a főút fölé kanyarodik, felüljáróval keresztezi azt, végül egyesül a 21 621-es úttal; onnantól számozódik a 24 102-es út. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza 477 méter.

A csomópont ágai: Budapest felől letérve a 21 619-es, onnan tovább a 24 102-esig a 21 621-es, az előbbiből Salgótarján felé a 21 620-as, Salgótarján felől letérve a 21 622-es, onnan tovább a 24 102-esig a 21 624-es, az előbbiből Budapest felé a 21 623-as utak.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24.

Jegyzetek 

21624
21624
Hatvan közlekedése